Толо́кс () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-лас-Нивес. Занимает площадь 94 км². Население — 2346 человек (на 2010 год). Расстояние — 55 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves.

Муниципалитеты Малаги
Населённые пункты Малаги